OTAN — многозначный термин:

 OTAN — франкоязычное название НАТО. Полная форма — Organisation du traité de l'Atlantique Nord.
 OTAN — первый казахстанский часовой бренд.

См. также 

 Отан